Käßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Käßmann (1760–1833), österreichischer Bildhauer des Klassizismus
 Joseph Käßmann (1784–1856), österreichischer Bildhauer des Klassizismus
 Margot Käßmann (* 1958), deutsche evangelisch-lutherische Theologin und ehemalige Bischöfin

Siehe auch:
 Kaessmann
 Kassmann